Le Vernet kan syfta på:
 Le Vernet, Allier
 Le Vernet, Alpes-de-Haute-Provence
 Le Vernet, Ariège
 Le Vernet, Haute-Loire